Das Castello di Mercabò oder Castello di Marcamò war eine Festung, die die Venezianer 1260 erbauten, um ihre Verkehrswege entlang des Po di Primaro zu verteidigen.

Diese Festung ist in Dantes Inferno (XXVIII, 75) in einer Periphrase erwähnt, die die Poebene anzeigt.

Wie sie von den romagnischen Guelfen 1309 erobert und bis auf die Grundmauern zerstört wurde, wird als eine der nützlichen Referenzen bezeichnet, mit denen man die Ausführung von Dantes Inferno datieren kann, also spätestens auf 1309.

Einzelnachweise

Weblinks 

Erbaut in den 1260er Jahren
Mercabo, Castello di
Mercabo, Castello di
Zerstört in den 1300er Jahren
Bauwerk in Ravenna
Geschichte (Ravenna)